En anglais, Old Man River peut désigner:

Rivières
Oldman River est une rivière canadienne de l'Alberta.
Old Man River est un surnom du Mississippi aux États-Unis.

Chansons
Ol' Man River est une chanson de la pièce Show Boat.
Old Man River est le nom d'une chanson de Reba McEntire.